Mysłów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Mysłów (Bolków), Dorf der Gmina Bolków in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Mysłów (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien
 Mysłów (Wola Mysłowska), Dorf der Gmina Wola Mysłowska in der Woiwodschaft Lublin